Fontbona, localitat del municipi de Llagostera
 Eduard Fontbona (Barcelona, 1977), compositor i pianista 
 Emili Fontbona i Ventosa (Barcelona, 1879 – 1938), escultor català 
 Francesc Fontbona de Vallescar (Barcelona, 1948), historiador de l'art especialitzat en l'edat contemporània 
 Marc Fontbona (Barcelona, 1975), historiador